Wiedweg steht für:
 Wiedweg (Gemeinde Reichenau), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Reichenau, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Wiedwanderweg, ein Wanderweg